Серена Уильямс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Виктория Азаренко — защищала свой титул, но уступила уже на старте.

Посев 

  Серена Уильямс (Титул)
  Виктория Азаренко (Первый раунд)
  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
  Ли На (Четвертьфинал)
  Сара Эррани (Третий раунд)
  Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
  Анжелика Кербер (Четвертьфинал)
  Елена Янкович ''(Финал)

<ol start="9">
  Петра Квитова ''(Полуфинал)
  Роберта Винчи ''(Третий раунд)
  Слоан Стивенс ''(Третий раунд)
  Карла Суарес Наварро ''(Третий раунд)
  Сабина Лисицки ''(Третий раунд)
  Ана Иванович ''(Второй раунд)
  Саманта Стосур ''(Первый раунд)
  Симона Халеп (Первый раунд)
</ol>Четыре полуфиналистки Токио начинают турнир со второго раунда.  Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
  Анжелика Кербер ''(Четвертьфинал)

<li>  Петра Квитова (Полуфинал)
<li>  Винус Уильямс (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2013